Die Vierundsechzig Hexagramme sind die 64 Kombinationen, die sich aus den beiden Grundelementen des Orakelbuchs I Ging (, auch ) bilden lassen. Die Grundelemente sind der unterbrochene () und der durchgezogene () Strich (). Zu einer Kombination werden jeweils sechs solcher Elemente zusammengefasst.

Üblich ist auch die Betrachtung, dass jedes Hexagramm aus jeweils zwei Trigrammen aufgebaut ist.
Das Prinzip der Hexagramme (griechisch: sechs + Geschriebenes) ist ähnlich wie beim dualen Zahlensystem, allerdings mit einer völlig anderen Logik der Sortierfolge.

Unicode-Darstellung 
In der folgenden Tabelle sind die Hexagramme gemäß dem Unicodeblock I-Ging-Hexagramme (4DC0–4DFF) unter „Zeichen“ enthalten; da diese Glyphen ohne einen entsprechenden auf dem Rechner installierten Zeichensatz aber nicht angezeigt werden können, sind sie unter „Grafik“ zusätzlich dargestellt.

Ergänzend ist noch gezeigt, wie das Hexagramm aus zwei Trigrammen aufgebaut wird; üblicherweise wird dies in der Strichfolge von unten nach oben dargestellt, deshalb stehen auch die Trigrammnummern unter „uo“ in dieser Reihenfolge.
Daneben werden die beiden beteiligten Trigramme als Bilder gezeigt; diesmal ist die Reihenfolge umgekehrt, zuerst kommt das obere Trigramm.
In der kleinen Darstellung rechts (neben der großen Tabelle) ist gezeigt, welches der vielen möglichen Nummerierungssysteme für die Trigramme hier verwendet wird.

Diese Tabelle ergänzt andere Tabellendarstellungen, die in den Artikeln I Ging und Unicodeblock I-Ging-Hexagramme zu finden sind.

Anordnung

Duale Anordnung nach Gegensatzpaaren 
Die I-Ging-Hexagramme sind in einer fest vorgegebenen Reihenfolge von 1 bis 64 abgezählt,
was sich auch in der Abfolge der Codepoints im Unicodeblock der I-Ging-Hexagramme zeigt. Die Erklärung der Reihenfolge ist nur in Xugua (, ‚Lehre der Anordnung‘) spekulativ angegeben.

Es handelt sich um eine Anordnung nach Gegensatzpaaren in Bezug auf die Striche oder Trigramme, aus denen die Hexagramme gebildet werden.
Es lässt sich erkennen, dass jedes Hexagramm (zum Beispiel 3.  ) mit seinem Umgekehrt-Bild ein Paar bildet, deren einzelne Bilder nacheinander stehen (zum Beispiel 4.  ). Wenn ein Bild mit seinem Umgekehrt-Bild gleich ist (zum Beispiel 61.  ), folgt das komplementäre Bild (zum Beispiel 62.  ). Allerdings lässt sich in den verschiedenen Anordnungsmatrizen keine Regel für die Hexagrammnummern im Ganzen erkennen, völlig unabhängig vom System, nach dem die beteiligten Trigramme sortiert sind.

Hier ist nochmals zusammengestellt, welche Hexagramme sich aus der Kombination von jeweils zwei Trigrammen ergeben. Das Nummerierungssystem für die Trigramme ist dasselbe wie oben angeführt, nach dem dualen Aufbau.

Konventionelle Reihung 
Auch bei der konventionellen Reihung der Trigramme, nach den vier Gegensatzpaaren, lässt sich in der Nummerierungsfolge der Hexagramm-Matrix kein System erkennen.

Reihung nach der Mawangdui-Redaktion 
Das Mawangdui () I Ging hat eine abweichende Reihenfolge (siehe I Ging#Historische Reihenfolgen). Hier wird diese gruppenorientierte Anordnung sowohl nach Hexagrammnummern, als auch in Bildern gezeigt.
Das obere Trigramm innerhalb einer Gruppe bleibt dasselbe, das untere Trigramm wechselt nach einer bestimmten Abfolge zyklisch immer so, dass jede Gruppe mit einem „Doppelbild“ aus zweimal demselben Trigramm beginnt.

Siehe auch 
 Acht Trigramme
 I Ging
 Tai Xuan Jing
 Unicodeblock I-Ging-Hexagramme (4DC0–4DFF)
 Unicodeblock Tai-Xuan-Jing-Symbole (1D300–1D35F)

Weblinks 

Chinesische Orakel